Венсе́нский за́мок () был построен для королей Франции в XIV—XVII столетиях в Венсенском лесу, на месте охотничьего поместья XII века. Вокруг замка сложился город Венсен, в наши дни — юго-восточное предместье Парижа.

История

XII—XIII века 
Около 1150 года на месте замка был построен охотничий дом для Людовика VII. В XIII столетии поместье было расширено Филиппом Августом и Людовиком Святым (именно из Венсенского замка Людовик отправился в роковой для себя крестовый поход в Тунис). 

Во второй половине XIII века в Венсенском замке женились короли Филипп III и Филипп IV; скончались Людовик X, Филипп V Длинный и Карл IV.

XIV—XVI века 
В XIV веке, при Филиппе VI, замок был существенно расширен и приобрёл башню-донжон высотой 52 метра, в котором были устроены королевские покои и библиотека. Около 1410 года, уже при Карле VI, был завершён периметр внешних стен. 

Во времена французских религиозных войн XVI века замок стал тюрьмой, в том числе — для будущего короля Генриха IV.

XVII век 
В XVII веке архитектор Луи Лево выстроил по заказу Людовика XIV два павильона — один предназначался для вдовствующей королевы, другой — для кардинала Мазарини. Однако после того, как внимание короля отвлёк новый проект — Версаль — работы по обустройству новых дворов были заброшены. Строители вновь пришли в Венсен только в 1860 под руководством реставратора Виолле-ле-Дюка.

XVIII—XIX века 
В XVIII веке короли навсегда покинули замок. В нём расположились венсенская фарфоровая мануфактура (c 1740) и опять-таки тюрьма. В Венсене сидели герцог де Бофор, Николя Фуке, Джон Ванбру, маркиз де Сад, Жан-Анри Латюд, Дидро и Мирабо. В 1804 году во рву крепости по приказу Наполеона расстреляли похищенного герцога Энгиенского.

XX век 
В XX веке в замке были казнены: французами — Мата Хари в 1917 году, немцами — 30 мирных заложников в 1944 году.

Примечания

Литература 
 Frank McCormick, "John Vanbrugh's Architecture: Some Sources of His Style" The Journal of the Society of Architectural Historians 46.2 (June 1987) pp. 135–144.
 Jean Mesqui, Châteaux forts et fortifications en France (Paris: Flammarion, 1997)

Ссылки 

 Официальный сайт
 Information on structurae.de
 French web site about history of Castle of Vincennes, with many illustrations.

Замки Парижа
Бывшие тюрьмы Парижа
Появились в 1150 году
Замки, построенные в XII веке
Здания и сооружения XII округа Парижа
Исторические памятники Парижа
Реконструкции Эжена Виолле-ле-Дюка
Венсенский лес